Nina Trofimova (née en 1944), coureuse cycliste soviétique
Nina Trofimova (née en 1953), kayakiste soviétique